Flanders (Engelse naam voor Vlaanderen) kan verwijzen naar:
Flanders (fiets), een Vlaams fietsenmerk
Flanders (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Flanders (wielerploeg), een continentale wielerploeg uit Vlaanderen
Flanders Motor Co., een historisch automerk
Flanders Gospel Choir, een gospel koor uit Vlaanderen

Geografie:
Flanders (Alabama)
Flanders (Connecticut)
Flanders (Michigan)
Flanders (New Jersey)
Flanders (New York)
Flanders (Ontario)

Personen met de achternaam Flanders
John Flanders, een Vlaamse schrijver
Ned Flanders, een personage uit The Simpsons
Walter Flanders, een Amerikaanse ingenieur